Die Eishockey-Oberliga wurde wie in der Vorsaison in Form einer Gruppe Süd und einer Gruppe Nord durchgeführt.

Modus 
In der Gruppe Süd gab es gegenüber dem Vorjahr einige Änderungen:
 Die Mannschaft des EC Peiting, die im Vorjahr an der 2. Bundesliga nicht teilgenommen hatte, begann wieder in der Oberliga Süd.
 Die Mannschaft des Augsburger EV, die aus der 1. Bundesliga abgestiegen war, verzichtete auf die Teilnahme an der 2. Bundesliga und nahm stattdessen an der Oberliga Süd teil.
 Der EV Pfronten war sportlich aus der 2. Bundesliga in die Oberliga Süd abgestiegen.
 Da die Oberliga Süd auf 16 Mannschaften aufgestockt werden sollte, stiegen vier Mannschaften aus der Regionalliga Süd auf.
 Die SG Moosburg zog ihre Mannschaft vor Saisonbeginn aus der Oberliga Süd zurück.
Somit spielte die Gruppe Süd mit 15 Teilnehmern eine Einfachrunde. Die ersten vier qualifizierten sich für die  Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, die letzte Mannschaft stieg ab. In der Gruppe Nord gab es nach einer Vorrunde mit 10 Teilnehmern eine Endrunde der besten acht Mannschaften, aus der die besten vier an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teilnahmen. Die weiteren Mannschaften der Gruppe Nord spielten mit je zwei Mannschaften der Regionalligen Nord und West eine Qualifikation zur Oberliga Nord aus. Die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga wurde in 2 Gruppen ausgetragen, die jeweils Gruppenersten spielten in Hin- und Rückspiel um die Oberligameisterschaft und waren sportliche Aufsteiger.

Oberliga Nord

Vorrunde

Endrunde 
Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 4 sind für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifiziert. Die Teams auf den Plätzen 5 bis 8 sind für die Oberliga 1980/81 qualifiziert.

Qualifikation zur Oberliga Nord 1980/81 

Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 4 sind für die Oberliga Nord 1980/81 qualifiziert.

 FASS Berlin verzichtet auf den Aufstieg in die Oberliga Nord zugunsten des BFC Preussen.

Oberliga Süd 

 Die Teams der Plätze 1–4 der Vorrunde nahmen an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teil.

 der EV Fürstenfeldbruck ist somit sportlicher Absteiger

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Gruppe 1

Gruppe 2

Finale 
  Hamburger SV - VER Selb 6:5; 4:1

Der  Hamburger SV und der VER Selb sind sportliche Aufsteiger in die 2. Bundesliga. Da der Hamburger SV von der Stadt Hamburg nicht genügend Eiszeiten für den erhöhten Trainingsbedarf der 2. Bundesliga bekam, verzichtete dieser zugunsten des EHC Krefeld 78 auf den Aufstieg.

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 

1979
Eishockeysaison 1979/80